Incoronazione di Maria – soggetto artistico, relativo al titolo di Maria Regina degli angeli e di tutti i santi
 Incoronazione della Vergine – dipinto del Beato Angelico, conservato agli Uffizi
 Incoronazione della Vergine – dipinto del Beato Angelico, conservato al Museo del Louvre
 Incoronazione della Vergine – affresco del Beato Angelico nel convento di San Marco a Firenze
 Incoronazione della Vergine – dipinto di Domenico Beccafumi
 Incoronazione della Vergine e i santi Benedetto, Mercuriale, Giovanni Gualberto e Bernardo Uberti – dipinto di Baldassarre Carrari
 Incoronazione della Vergine – dipinto di Gian Paolo Cavagna situato nella basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo
 Incoronazione della Vergine – dipinto di Cima da Conegliano
 Incoronazione della Vergine – affresco staccato di Correggio, conservato nella Galleria nazionale di Parma
 Polittico dell'incoronazione della Vergine e santi – dipinto di Giovanni dal Ponte
 Incoronazione della Vergine – vetrata nella cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, costruita su disegno di Donatello
Incoronazione della Vergine – dipinto di El Greco al Santuario di Nostra Signora della Carità di Illescas
 Incoronazione della Vergine (Incoronazione Maringhi) – pala d'altare di Filippo Lippi
 Incoronazione della Vergine – dipinto di Gentile da Fabriano
Incoronazione della Vergine di Città di Castello – dipinto di Domenico Ghirlandaio
Incoronazione della Vergine di Narni – dipinto di Domenico Ghirlandaio
Incoronazione della Vergine – dipinto conservato presso la Chiesa di San Pantalon opera di Giovanni d'Alemagna e Antonio Vivarini
 Incoronazione della Vergine – polittico di Lorenzo Monaco
Incoronazione della Vergine con i santi Michele Arcangelo, Giuseppe, Francesco d'Assisi e Nicola di Bari – dipinto del Moretto
Polittico dell'Incoronazione della Vergine – dipinto del Moretto nella collegiata dei Santi Nazaro e Celso a Brescia
Incoronazione della Vergine e santi – dipinto di Gherardo Starnina
 Incoronazione della Vergine – pala d'altare di Giorgio Vasari
 Incoronazione della Vergine  – dipinto di Diego Velázquez